Numele Gazebo se poate referi la:

 Gazebo, cântăreț italian, cunoscut mai ales pentru hitul internațional "I like Chopin";
 în amenajarea spațiilor verzi, "gazebo" este un tip de pavilion, de obicei de formă octogonală amplasat într-un parc sau într-o grădină.